Ренев:
 Ренев — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Ренев — село, Реневский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.
 Ренев, Дмитрий Сергеевич (1987) — российский самбист.